Hochholzen ist der Ortsname von

 Hochholzen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochholzen (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hochholzen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hochholzen (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hochholzen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Hochholz